La Gamma Ethniki 2022-2023 è stata la 46ª edizione del terzo livello del campionato greco di calcio con questa denominazione dopo la riforma dei campionati.

Le prime classificate di ogni gruppo si affronteranno in un girone di sola andata.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2023-2024

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2023-2024

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2023-2024

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

<div align="center">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
!width=7%|
!width=7%|
!width=27%|Squadra
!width=10%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
!width=7%|
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
||
||1.||style="text-align:left;"| Mykonos||41||19||12||5||2||25||9||+16
|- align=center 
|||2.||style="text-align:left;"|   ||40||19||11||7||1||29||7||+22
|- align=center
|||3.||style="text-align:left;"| Eolikos Mytilenes||40||19||13||1||5||36||15||+21
|- align=center 
|||4.||style="text-align:left;"| ||40||19||13||1||5||30||14||+16
|- align=center 
|||5.||style="text-align:left;"|  Pylios Kos ||28||19||8||4||7||29||21||+8
|- align=center 
|||6.||style="text-align:left;"| Ermionidas-Ermis||28||19||8||4||7||24||24||0
|- align=center
|||7.||style="text-align:left;"| ||26||19||7||5||7||24||18||+6
|- align=center il 
|||8.||style="text-align:left;"| Finikas Neas Epidavros ||25||19||8||4||7||29||25||+4
|- align=center 
| ||9.||style="text-align:left;"| Agias Gastounis
||24||19||7||3||9||23||28||-5
|- align=center style="background: #FFA0C0;"
|||10.||style="text-align:left;"| Ialiso Rodi||23||19||6||5||8||23||24||-1
|- align=center style="background: #FFA0C0;"
|||11.||style="text-align:left;"| ||17||19||4||5||10||15||35||-20
|- align=center style="background: #FFA0C0;"
|||12.||style="text-align:left;"| Diavolitsios ||13||19||2||7||10||12||31||-19
|- align=center style="background: #FFA0C0;"
|||13.||style="text-align:left;"| Patrasso ||12||19||3||3||13||16||38||-22
|- align=center style="background: #FFA0C0;"
|||14.||style="text-align:left;"| Pangytheatikos||9||19||1||6||12||13||39||-26
|}</div>

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2023-2024 Gruppo 5 
 Squadre partecipanti 

 Classifica 

 Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2023-2024'''

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2022-2023
 Souper Ligka Ellada 2 2022-2023
 Kypello Ellados 2022-2023

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2022
Calcio nel 2023